Nybøllegård har flere betydninger:
 Nybøllegård (Hillerslev Sogn) – landbrugsejendom i Hillerslev Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Nybøllegård (Holeby Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Holeby Sogn, Lolland Kommune